Дзержинский сельский округ:
 Дзержинский сельский округ — административная единица в составе Абайского района Карагандинской области Казахстана.
 Дзержинский сельский округ — административная единица в составе Тимирязевского района Северо-Казахстанской области Казахстана.